Yazu kan syfta på:
 Yazu, Sichuan, socken i Kina
 Yazu, Tottori, kommun i Japan